Лорінян () — португальська власна назва.

Топоніми

Лорінян — муніципалітет.
 Лорінян (парафія)